Dieser Artikel enthält die Kader der 10 südamerikanischen Nationalmannschaften bei der Copa América 2011 in Argentinien. Die Spiele mit statistischen Details beinhaltet der Artikel Copa América 2011/Spiele.

Gruppe A

Argentinien 
Nach der Entlassung von Diego Maradona als Nationaltrainer von Argentinien nach der WM 2010 übernahm Sergio Batista die Albiceleste und für ihn war die Copa América 2011 sein erstes großes Turnier in dieser Position. Er gewann bereits als Trainer der argentinischen Olympiamannschaft die Goldmedaille in Peking 2008. Im Gegensatz zu Maradona holte Sergio Batista die zwei erfahrenen Spieler Javier Zanetti und Esteban Cambiasso wieder zurück in die Auswahl Argentiniens.

Quelle: ca2011.com

Bolivien 

Quelle: ca2011.com

Costa Rica

Kolumbien 
Vor Turnierbeginn musste der Nationaltrainer von Kolumbien Hernán Darío Gómez, der das Amt zum zweiten Mal übernahm, zwei große Rückschläge hinnehmen. Er musste auf seinen Spielmacher Giovanni Moreno (Racing Club), der einen Kreuzbandriss erlitt und auf den Torhüter David Ospina (OGC Nizza) verzichten, der sich im Training verletzt hatte. Nelson Ramos vertrat den verletzten Torhüter.

Quelle: ca2011.com

Gruppe B

Brasilien 
Für den nach der enttäuschenden Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika eingestellten Trainer Mano Menezes war die Copa América 2011 sein erstes großes Turnier in dieser Position. Im Vorfeld lud Menezes 28 Spieler in sein vorläufiges Aufgebot, von denen er die Angreifer Nilmar und Leandro Damião sowie die Mittelfeldakteure Thiago Neves, Anderson und Henrique aussortierte.

Quelle: ca2011.com

Ecuador 

Quelle: ca2011.com

Paraguay 
Gerardo Martino der Nationaltrainer von Paraguay wollte eigentlich nach der FIFA-WM 2010 zurücktreten, aber er wurde überredet noch bis zur Copa América 2011 im Amt zu bleiben. Daraufhin sollte dann endgültig Schluss sein für ihn. Paraguays Trainer sorgte bei der Nominierung des Kaders für die Copa América 2011 für eine Überraschung, er verzichtete auf die Dienste des Stürmers Óscar Cardozo (Benfica Lissabon), damit löste der Nationaltrainer viele Diskussionen aus.

Quelle: ca2011.com

Venezuela 
Der Kader von Venezuela bot im Turnier die meisten Legionäre aus der deutschen Fußball-Bundesliga und zwar drei an der Zahl Juan Arango, Yohandry Orozco und Tomás Rincón auf. Außerdem hatten sie im Kader den einzigen Deutschen im ganzen Turnier: Luis Manuel Seijas Gunther, Sohn einer deutschstämmigen Mutter.

Quelle: ca2011.com

Gruppe C

Chile 
Im November 2010 trat Marcelo Bielsa als erfolgreicher Nationaltrainer von Chile zurück nach politischen Intrigen im chilenischen Fußballverband. Sein Rücktritt war ein herber Verlust. Danach übernahm Claudio Borghi das schwere Erbe. Der Fußballverband von Chile gab als Ziel für die Copa América 2011 das Halbfinale zu erreichen.

Quelle: ca2011.com

Mexiko

Peru 
Nachdem Perus Nationalmannschaft in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2010 Letzter wurde und dann noch von der Zeitung La República zur schlechtesten Auswahl der Geschichte ernannt worden war, ging sie als Außenseiter in die Copa América 2011. Nach der WM 2010 übernahm der Uruguayer Sergio Markarián das Amt des Nationaltrainers von Peru. Der neue Trainer wurde vom Pech verfolgt. Er musste vor Turnierbeginn schwere Rückschläge hinnehmen, ihm fielen vier wichtige Legionäre verletzungsbedingt aus, der Stürmer Claudio Pizarro (Werder Bremen), der Offensivspieler Jefferson Farfán (FC Schalke 04) und zuletzt auch noch der Verteidiger Carlos Zambrano (FC St. Pauli) und Mittelfeldspieler Luis Ramírez (Corinthians São Paulo), die sich beide in der Vorbereitung im rauen Freundschaftsspiel gegen Senegal verletzt hatten. Außerdem ging einer der Starspieler dieser Mannschaft, Juan Manuel Vargas, angeschlagen ins Turnier.

Quelle: ca2011.com

Uruguay 
Nationaltrainer Óscar Tabárez nominierte 26 Spieler in sein vorläufiges Aufgebot, aus diesem strich er am 29. Juni den Stürmer Sebastián Fernández (FC Málaga), Außenverteidiger Jorge Fucile (FC Porto) und Mittelfeldspieler Gastón Ramírez (FC Bologna).

Quelle: ca2011.com

Weblinks 
 CONMEBOL.com: Offizielle Kaderlisten zur Copa América 2011 (PDF) (Spanisch, Englisch)

Einzelnachweise 

Kader 2011
Fußball 2011
Kaderliste